A categoria até 48 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2022 ocorreu no dia 6 de outubro de 2022 no Ice Dome Tashkent, em Tasquente, no Uzbequistão com início às 10:30 no horário local (UTC+5).

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ligações externas 

Página oficial da Federação Internacional de Judô	
	
		
Campeonato Mundial de Judô de 2022